Metilendioksifenilpropen (C10H10O2) se može odnositi na:

 Izosafrol
 Safrol